John Palmer peut désigner :
 John Palmer (1940-2021), un pair britannique, un expert écologique et un homme d'affaires ;
 John Palmer (1957-), joueur anglais de rugby à XV ;
 John Palmer (1959-), compositeur britannique ;
 John M. Palmer (1817-1900), homme politique américain ;
 John Palmer Usher (1816-1889), homme politique américain ;
 John Palmer Parker (1790-1868), fondateur du ranch Parker d'Hawaï ;
 John « Poli » Palmer (1943-), musicien britannique ;
 John Palmer (1950-2015), criminel britannique.